Nieuwpoort (België), een badplaats in de Belgische provincie West-Vlaanderen
Kanton Nieuwpoort, een kanton in de Belgische provincie West-Vlaanderen
Nieuwpoort (Noord-Holland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Alkmaar
Nieuwpoort (Zuid-Holland), een vestingstadje in de Nederlandse gemeente Molenlanden
Nieuwpoort (Haarlem), een voormalige stadspoort in de stad Haarlem
Nieuwpoort (Curaçao), een dorpje in het zuidoosten van Curaçao

Voetballende broers 
Sven Nieuwpoort (1993), een Nederlands verdediger
Lars Nieuwpoort (1994), een Nederlands verdediger

Zie ook 
Nieuwspoort, perscentrum en sociëteit in Den Haag